Кассандра Сью «Касс» Бауэр-Билодо (; род. 27 июня 1972 года в Хишеме, штат Монтана, США) — американская профессиональная баскетболистка, которая выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 1999 года, но ещё до старта очередного сезона ВНБА подписала соглашение с командой «Шарлотт Стинг». Играла на позиции тяжёлого форварда и центровой.

Ранние годы 
Касс Бауэр родилась 27 июня 1972 года в небольшом городке Хишем (штат Монтана), у неё есть старшие брат, Ник, и четыре сестры, Элейна, Миколь, Стефани и Эмили.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Коламбус Квест»
Игроки «Лонг-Бич Стингрейс»
Игроки «Филадельфия Рейдж»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Сакраменто Монархс»